Собибор может означать:

 Собибор — нацистский «лагерь смерти» в Польше (функционировал с 1942 по 1943 гг.)
 «Собибор» — российский фильм 2018 года.

См. также 
 Побег из Собибора
 Собибур